Кариситос има више значења:

 Кариситос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кариситос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кариситос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кариситос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кариситос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кариситос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кариситос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кариситос (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кариситос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кариситос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кариситос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кариситос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кариситос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кариситос (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кариситос (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кариситос (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику